Watsonosteus is een geslacht van uitgestorven coccosteïde arthrodire placodermen uit het Laat-Givetien van het Midden-Devoon. Fossielen zijn gevonden op de Orkneyeilanden in Schotland. Het was een kleine placoderm met een geschatte lichaamslengte van 56,6-65,3 centimeter.

Naamgeving
In 1932 benoemde D.M.S. Watson een Coccosteus fletti. De soortaanduiding eert John Smith Flett als ontdekker. In 1963 maakten Roger Miles en Thomas Stanley Westoll er het aparte geslacht Watsonosteus van.

Watson gaf een reeks syntypen aan waarvan hij specimen NHM P 11732 illustreerde, een schedeldak van vijfentwintig centimeter lengte. Miles en Westoll maakten echter specimen L 11945 het lectotype. Later werd specimen NMS G. 1995.4.2 gevonden dat ook de staart bewaart.

Beschrijving
Hoewel klein voor een placoderm was Watsonosteus toch een van de grootste vissen van zijn fauna. Zijn middelste rugplaat is opvallend breed, met een stompe achterrand.

Fylogenie 
Watsonosteus is een lid van de familie Coccosteidae, die behoort tot de clade Coccosteomorphi, een van de twee belangrijkste clades binnen Eubrachythoraci. Onderstaand cladogram toont de fylogenie van Watsonosteus:

Placodermi